Graptartia är ett släkte av spindlar. 

Graptartia ingår i familjen flinkspindlar.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Flinkspindlar
Graptartia